Vlára má několik významů:
 Vlára (řeka) – řeka na jihovýchodní Moravě, přítok Váhu.
 jiný název pro albánské město Vlorë
 Kraj Vlára
 Okres Vlára
 hovorové označení Vlárské dráhy (Brno – Veselí nad Moravou – Vlárský průsmyk – Trenčianska Teplá)

Externí odkazy